L58 ou L.58 peut faire référence à :

 Albatros L.58, un avion de transport commercial allemands de l'entre-deux-guerres ;
 HMS Quantock (L58), un destroyer de la Royal Navy ;
 Radiodermite, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres